О́льга Анато́льевна Супо́нева (род. 6 января 1976, Москва) — российская театральная и киноактриса, сценарист. Вдова телеведущего Сергея Евгеньевича Супонева (1963—2001).

Биография 
Родилась 6 января 1976 года в Москве в семье военнослужащего. Окончила детскую музыкальную школу имени С. В. Рахманинова, затем Российскую академию театрального искусства (РАТИ-ГИТИС) (мастерская Л. Е. Хейфеца).

С 1995 по 2005 годы — актриса Московского Академического театра Сатиры.

С 2006 по 2008 годы вела программу «Счастливый рейс» на НТВ.
 
В 2004 году по приглашению медиапродюсера C. Л. Шумакова начала работу в телесериале «Кулагин и партнёры» в качестве исполнительницы одной из главных ролей и автора сценария. Является автором более ста сценариев к этому сериалу, который выходил на канале «Россия-1» до конца 2013 года.

Семья 

 Отец — Анатолий Васильевич Мотин (род. 1 марта 1937, Липецк), военнослужащий.
 Мать — Ольга Васильевна (род. 2 августа 1952, Москва), педагог.
 Первый муж — Сергей Евгеньевич Супонев (1963—2001), советский и российский телеведущий, руководитель дирекции детских программ ОРТ.
 Дочь — Полина Сергеевна Супонева (род. 16 декабря 2000, Москва). (Снялась вместе с матерью в телесериале «Кулагин и партнёры»).
 Второй муж — Андрей Давыдович Липман (род. 17 декабря 1959) — врач-акушер-гинеколог, профессор, доктор медицинских наук, окончил лечебный факультет ММА имени И. М. Сеченова, принимал у неё роды, врач был приятелем Сергея Супонева.

Творчество

Театральные работы

Роли в телесериалах 
 2004—2013 — Кулагин и партнёры — Ольга, помощница адвоката Кулагина
 2005 — Адъютанты любви — уличная проститутка
 2009 — Супруги — Наталья Можаева
 2009 — Вместе навсегда — камео
 2010 — Дом малютки — Лиза
 2010 — Партизаны — эпизод
 2021 — Большая секунда — Кира Виноградова, сценарист

Сценарии 
 2004—2013 — Кулагин и партнёры
 2009—2010 — Супруги
 2013 — Ангел или демон
 2015 — Женская консультация
 2017 — Дом у последнего фонаря
 2017 — Суфлёр
 2017 — Трюфельный пёс королевы Джованны
 2018 — Огненный ангел
 2018 — Сфинксы северных ворот
 2019 — Клетка для сверчка
 2019 — Мастер охоты на единорога
 2019 — Отель «Толедо»
 2019 — Северное сияние. Шорох крыльев
 2021 — Большая секунда
 2022 — Меньшее зло (совместно с Виктором Шамировым)

Награды 
В 1996 году Ольге Мотиной присуждена премия имени Т. И. Пельтцер за лучшую женскую роль (Лисистрата в одноимённом спектакле Аристофана).

Примечания

Ссылки 
 Ольга Супонева: «Я научилась жить без Серёжи» (интервью) // Sobesednik.ru
 Ольга Супонева: досье // RusKino.ru
 Ольга Супонева: профиль // Facebook
 Ольга Супонева: биография // TopAkter.ru

Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Сергей Супонев